Hymna Ruska (Ruské federace) byla přijata 20. prosince 2000 z iniciativy prezidenta Vladimira Putina.
 
Po rozpadu Sovětského svazu byla v roce 1991 za státní hymnu přijata Patriotická píseň Michaila Glinky. Jednou z častých stížností však byla skutečnost, že píseň neměla žádný text. Proto bylo rozhodnuto o změně státní hymny a v ruském parlamentu byla zvolena známá melodie Hymny Sovětského svazu. Autorem hudby je Alexandr Vasiljevič Alexandrov. Na základě veřejné soutěže byla vybrána slova kapitána Sergeje Vladimiroviče Michalkova, spoluautora dvou verzí hymny Sovětského svazu.

V srpnu 2016 zařadila BBC ruskou hymnu na první místo v žebříčku Ria 2016: Nejúžasnější národní hymny (na druhém místě byla myanmarská, na třetím nepálská).

Text hymny

Odkazy

Reference

Související články 
 Ruská vlajka
 Státní znak Ruska
 Dějiny Ruska
 Hymna Sovětského svazu

Externí odkazy 
 

Rusko
Hymna
Hymna